Eckerstorfer ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Eckerstorfer (* 1971), österreichischer Ordensgeistlicher, Rektor der Benediktinerhochschule Sant'Anselmo in Rom
 Elke Eckerstorfer (* 1974), österreichische Pianistin, Organistin und Cembalistin